Ali Fergani (né en 1952), joueur et entraîneur de football algérien
 Hamou Fergani (1886-1971), chanteur algérien
 Mohamed Tahar Fergani (1928-2016), chanteur et violoniste algérien
 Salim Fergani (né en 1953), chanteur et musicien algérien
 Zhor Fergani (1915-1982), chanteuse algérienne